Моховка:
 Моховка — исчезнувшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Моховка — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Моховка — деревня, Верховский район, Орловская область.
 Моховка (река) — приток Мостовой, Заринский район Алтайского края.
 Моховка — кустарник, вид растений рода Смородина, смотри Смородина моховая.